Velika nagrada Španije 2014 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 11. maja 2014 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:27,238
| 1:26,210
| 1:25,232
| 1
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:26,764
| 1:26,088
| 1:25,400
| 2
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:28,053
| 1:26,613
| 1:26,285
| 3
|-
! 4
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:28,198
| 1:27,563
| 1:26,632
| 4
|-
! 5
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:28,472
| 1:27,258
| 1:26,960
| 5
|-
! 6
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:28,308
| 1:27,335
| 1:27,104
| 6
|-
! 7
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:28,329
| 1:27,602
| 1:27,140
| 7
|-
! 8
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:28,279
| 1:27,570
| 1:27,335
| 8
|-
! 9
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:28,061
| 1:27,016
| 1:27,402
| 9
|-
! 10
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:27,958
| 1:27,052
| brez časa
| 15
|-
! 11
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:28,155
| 1:27,685
| 
| 10
|-
! 12
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:28,469
| 1:28,002
|
| 11
|-
! 13
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:28,074
| 1:28,039
|
| 12
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:28,374
| 1:28,280
|
| 13
|-
! 15
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:28,389
| brez časa
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:28,194
| brez časa
| 
| 21
|-
! 17
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:28,563
| 
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:29,586
|
|
| 17
|-
! 19
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:30,177
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 1:30,312
|
|
| 19
|-
! 21
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:30,375
|
|
| 20
|-
! 22
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| brez časa
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 66
| 1:41:05,155
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 66
| +0,636
| 2
| 18
|-
! 3
| align="center" |  3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 66
| +49,014
| 3
| 15
|-
! 4
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 66
| +1:16,702
| 15
| 12
|-
! 5
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 66
| +1:19,293
| 4
| 10
|-
! 6
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 66
| +1:27,743
| 7
| 8
|-
! 7
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 65
| +1 krog
| 6
| 6
|-
! 8
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 65
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 9
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 10
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 11
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 8
|
|-
! 12
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 14
|
|-
! 13
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 9
| 
|-
! 14
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 65
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 15
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 65
| +1 krog
| 22
|
|-
! 16
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 13
|
|-
! 17
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 16
|
|-
! 18
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 64
| +2 kroga
| 18
|
|-
! 19
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 64
| +2 kroga
| 17
|
|-
! 20
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 64
| +2 kroga
| 19
|
|-
! Ods
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 34
| Zavore
| 20
|
|-
! Ods
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 24
| Izpuh
| 21
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in viri 

Formula 1 sezona 2014
2014